Hinds ist der Familienname folgender Personen:

 Aisha Hinds (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Alison Hinds (* 1970), barbadische Sängerin
 Alfred George Hinds (1917–1991), britischer Gefängnisausbrecher
 Andrew Hinds (* 1984), barbadischer Leichtathlet
 Anthony Hinds (1922–2013), britischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Asher Hinds (1863–1919), US-amerikanischer Politiker
 Brent Hinds (* 1974), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger
 Ciarán Hinds (* 1953), nordirischer Schauspieler
 Damian Hinds (* 1969), britischer Politiker der Conservative Party und Bildungsminister
 Douglas Hinds (* 1958), kanadischer Leichtathlet
 Edward Hinds (* 1949), britischer Physiker
 Ernest Hinds, (1864–1941), US-amerikanischer Generalmajor
 Hadley Hinds (* 1946), barbadischer Leichtathlet
 Howard Hinds (* 1977), Leichtathlet von den Niederländischen Antillen
 James M. Hinds (1833–1868), US-amerikanischer Politiker
 Jim Hinds (Radsportler) (1937–2010), britischer Radrennfahrer
 Joel Hinds (* 1987), englischer Squashspieler
 Justin Hinds (1942–2005), jamaikanischer Sänger
 Kaylen Hinds (* 1998), englischer Fußballspieler
 Korene Hinds (* 1976), jamaikanische Leichtathletin
 Martin Hinds (1941–1988) Historiker und Islamwissenschaftler
 Michael deCourcy Hinds (1947–2005), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Natalie Hinds (* 1993), US-amerikanische Schwimmerin
 Oscar Pino Hinds (* 1993), kubanischer Ringer
 Sam Hinds (* 1943), guyanischer Politiker
 Samuel S. Hinds (1875–1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Sidney Hinds (1900–1991), US-amerikanischer Sportschütze
 Stephen Hinds, irischer Klassischer Philologe
 Sterling Hinds (* 1961), kanadischer Leichtathlet
 Thomas Hinds (1780–1840), US-amerikanischer Politiker

Hinds bezeichnet außerdem:
 Hinds (Band), eine spanische Rockband
 Hinds (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Hinds County, ein County im US-Bundesstaat Mississippi